Termos militares
Linha de frente
Frente de batalha

Outros usos
Linha da Frente (banda) — portuguesa
Linha de Frente (álbum) — de Tião Carreiro & Pardinho
Homefront (filme) — de 2013, dirigido por Gary Fleder, intitulado Linha de Frente no Brasil

Desambiguações de música